The Football League 1913–14 var den 26. sæson af The Football League og dermed også det 26. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Blackburn Rovers FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang. Klubbens første titel blev vundet i sæsonen 1911-12.

Resultater

First Division 

Divisionen bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1913-14 var den 22. sæson i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

De tre lavest placerede blev alle genvalgt til den efterfølgende sæson.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1913-14 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1913
Fodbold i 1914